MRC w Kanadzie:
 Charlevoix – regionalna gmina hrabstwa (MRC) w prowincji Quebec, w regionie Capitale-Nationale;

Miejscowości w USA:
 Charlevoix – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
Gminy w USA:
 Charlevoix (ang. Charlevoix Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Charlevoix (ang. Charlevoix County) – w stanie Michigan
Inne
 Lake Charlevoix – jezioro w stanie Michigan, na Półwyspie Dolnym, w regionie  Północnym 
 Port lotniczy Charlevoix – port lotniczy położony w Charlevoix,

Zobacz też:
 Pierre François Xavier de Charlevoix